Con il termine linea M ci si può riferire ai seguenti mezzi di trasporto:

Linea M — metrotranvia interurbana che collega le città di Boston e Milton
Linea M — nome alternativo della linea Meijō della metropolitana di Nagoya
Linea M — linea della metropolitana di New York
Linea M — nome alternativo della linea Midōsuji della metropolitana di Osaka
Linea M — nome alternativo della linea Marunouchi della metropolitana di Tokyo